Эволю́ция рыб прослеживается по ископаемым остаткам с раннего силура (около 435 млн лет назад). Рыбы стали первыми существами, у которых появились челюсти. Они являются предками всех четвероногих.

Краткий обзор 
Предками рыб, вероятно, были животные, схожие по строению с ланцетниками — такие, как пикайя, Haikouichthys и Myllokunmingia. Эти три рода появились около 530 млн лет назад во время кембрийского взрыва, когда резко возросло разнообразие животных. У пикайи была примитивная хорда, которая у большинства последующих позвоночных видоизменилась в позвоночник.

Древнейшие точно идентифицированные остатки челюстноротых относятся к раннему силуру. Есть и ряд сомнительных находок ордовикского возраста. Древнейшая известная панцирная рыба (плакодерма) — Shimenolepis из раннего силура (около 435 млн лет назад). Плакодермы были хорошо защищены и резко увеличились в размере в сравнении со своими предками. Так, дунклеостей, достигавший в длину до десяти метров, был самым крупным живым существом девонского периода.

В девоне челюстные рыбы получили широкое распространение. Этот период окрестили «эпохой рыб». После девонского вымирания исчезли панцирные рыбы и бесчелюстные рыбообразные, за исключением миксинообразных и миногообразных. Также в конце девона появились первые лабиринтодонты — переходная форма между рыбами и амфибиями.

Бесчелюстные 
Бесчелюстные были первыми рыбообразными существами. Их иногда рассматривают как надкласс в подтипе черепных типа хордовых. Бесчелюстные известны со среднего ордовика и к концу силура достигли пика своего развития. Численность бесчелюстных пошла на спад в конце девона и в конечном итоге большинство из них вымерло.

Конодонты 

Внешне конодонты напоминали бесчелюстных угрей. Они появились приблизительно 495 млн лет назад и вымерли 200 млн лет назад. Длина их тела составляла до 40 см.

Остракодермы 

Остракодермы получили своё название из-за хорошо развитого экзоскелета (панцирь из крупных костных пластин или мелких чешуй).

По внешнему виду остракодермы были более или менее рыбообразными животными, хотя часто и без парных плавников. Их длина составляла от 2 см до 1,5 м, а возможно, и до 2 м. Жили в прибрежных зонах морей и в пресных водоёмах. Известны от верхнего кембрия до верхнего девона. По всей видимости являются предками челюстноротых.

Иногда рассматриваются как класс, но в большинстве современных систем не имеют таксономического ранга.

Челюстноротые 

Первые челюстноротые появились в силурийском периоде. Это были плакодермы, большие хищные рыбы, защищённые костным панцирем. Предполагается, что эти челюсти развились из жаберных дуг бесчелюстных позвоночных.

Эволюция челюстноротых

Плакодермы 

Плакодермы — первые челюстноротые существа.

При этом строение челюстей у плакодерм сильно отличается от строения челюстей у современных рыб. Так, у современных рыб эндохондральный нёбноквадратный элемент верхней челюсти расположен медиальнее основных мышц, смыкающих челюсти; у примитивных плакодерм он тесно связан со щекой, находясь латеральнее пространства, занимаемого челюстной мускулатурой. У большинства плакодерм вместо зубов к краям челюстей прикреплены крупные костные пластины, причём ни у одного из видов неизвестно регулярной смены зубов, обычной для других рыб. Эти особенности позволяют предполагать, что плакодермы произошли от линии примитивных челюстноротых позвоночных, отличных от форм, которые дали начало современным хрящевым и костным рыбам.

Все роды плакодерм обладали грудными и брюшными плавниками, но ни у одного не известен анальный. Хвост преимущественно гетероцеркальный (одна его лопасть больше другой).

Акантоды 

Древнейший из известных акантод был морским животным, но на протяжении девона пресноводных становилось всё больше. У них замечены две особенности, не обнаруженные у более ранних видов позвоночных: у них была челюсть, и они имели достаточно крепкий позвоночник, что помогало им в плаванье, так как их спинной плавник был закреплён лучше, нежели у акул.

Акантоды делятся на три отряда: климатиеобразные, ишнакантообразные и акантодообразные. Климатиеобразные имели много маленьких защитных костей на позвоночнике, у ишнакантообразных на челюсти имелись зубы, в то время, как акантодообразные зубов не имели, но зато у них были длинные жаберные гребни.

Хрящевые рыбы 

К хрящевым рыбам относятся акулы, скаты и химеры. Эволюционные линии хрящевых и костных рыб, судя по древнейшим находкам последних, должны были разделиться не позже 423 млн лет назад (поздний силур). Древнейшие (по состоянию на 2015 год) точно идентифицированные находки хрящевых рыб датируются ранним девоном (около 400 млн лет назад), а древнейшие подозреваемые — ранним силуром (около 443 млн лет назад).

У хрящевых рыб, в отличие от костных, нет плавательного пузыря. В связи с этим, чтобы не опуститься на дно, хрящевые рыбы должны постоянно находиться в движении. И у хрящевых, в отличие от костных рыб, жабры открываются наружу жаберными щелями; жаберных крышек нет.

Костные рыбы 

Костные рыбы делятся на лопастепёрых и лучепёрых. Древнейшие известные остатки костных рыб принадлежат лопастепёрым и датируются поздним силуром — около 422—423 млн лет назад. Древнейшая лопастепёрая рыба (и челюстноротое вообще), известная по находке хорошей сохранности, — Guiyu, жившая около 419 млн лет назад (конец силура). Древнейшие точно идентифицированные лучепёрые примерно на 30 млн лет младше лопастепёрых и относятся примерно к границе раннего и среднего девона. В палеонтологической летописи костные рыбы представлены значительно лучше хрящевых.

Костные и хрящевые рыбы могли произойти от плакодерм или акантод. После девонского вымирания, когда вымерли и плакодермы, и акантоды, костные и хрящевые рыбы, не имея конкурентов, стали господствовать в морях.

Лопастепёрые рыбы 

Лопастепёрые рыбы (в отличие от лучепёрых) перешли к обитанию во внутренних водоёмах. У них есть лёгкие, образовавшиеся как вырост пищевода; ведущий анализатор — обоняние, и по сравнению с другими рыбами изменяется головной мозг. Лопастепёрые рыбы делятся на кистепёрых и двоякодышащих.

Лучепёрые рыбы 

Наиболее древняя возможная находка лучепёрых рыб имеет возраст около 425 млн лет (конец силурийского периода) — хищная рыба . Остатки этого вида были найдены в России, Швеции и Эстонии.

В пермском и триасовом периодах были широко распространены лучепёрые рыбы, обладающие ганоидной чешуей. На смену им около 200 млн лет назад появились костистые рыбы, которые в настоящий момент являются наиболее разнообразной и многочисленной группой рыб.

В отличие от лопастепёрых, другого класса костных рыб, лучепёрые, как правило, обладают костным позвоночником, и только у немногих сохраняется хорда или её остатки.

Эволюция

Кембрий, ордовик и силур. Появление рыб

Девон. Эпоха рыб 

Девон часто называют веком рыб. Действительно, бесчелюстные и челюстноротые заселяют практически все морские и пресноводные бассейны и достигают большого разнообразия.

В морях в девонском периоде тоже происходили перемены. Появились первые аммониты — головоногие моллюски со спирально закрученными раковинами, которых ещё ждал расцвет в мезозое. Донные хищники ракоскорпионы — эвриптероидеи достигают 1,5—2 метров в длину. Трилобиты начинают вымирать, судя по всему, им стало сложно жить при таком изобилии хищников.

В конце периода происходит массовое вымирание животных. После вымирания исчезли все панцирные и почти все бесчелюстные рыбы.

От рыб к четвероногим 

В середине девонского периода, около 385 млн лет назад на Земле сформировались условия, благоприятные для массового освоения суши животными. Благоприятными факторами были, в частности, тёплый и влажный климат, наличие достаточной пищевой базы (сформировавшейся обильной фауны наземных беспозвоночных). Кроме того, в тот период в водоёмы вымывалось большое количество органики, в результате окисления которой содержание кислорода в воде снижалось. Это способствовало появлению у рыб приспособлений для дыхания атмосферным воздухом.

После девона

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Эволюция групп организмов
Рыбы